Amerikai Egyesült Államok
Dabney (Arkansas)
Dabney (Észak-Karolina)
Dabney (Indiana)
Dabney (Kentucky)
Dabney (Nyugat-Virginia)
Dabney (Texas)
Dabneys (Virginia)